Arthrhoplophora är ett släkte av kvalster. Arthrhoplophora ingår i familjen Protoplophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Arthrhoplophora